Jōji Hattori puede hacer referencia a:

 Jōji Hattori, ingeniero y diseñador aeronáutico japonés.
 Jōji Hattori, violinista y director de orquesta japonés.